Bärenhaus ist der Ortsname von

 Bärenhaus (Naila), Ortsteil der Stadt Naila, Landkreis Hof, Bayern
 Bärenhaus (Selb), Ortsteil der Stadt Selb, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern